

Aziende
 Birra Peroni – birrificio italiano

Bevande
 Birra Peroni – marca di birra italiana

Persone
Alessandro Peroni – pianista e compositore italiano
Alex Peroni – pilota automobilistico australiano
Carlo Peroni o Perogatt – fumettista italiano
Claudia Peroni – giornalista, conduttrice televisiva ed ex pilota automobilistica italiana
Francesco Peroni – giurista italiano
Geraldine Peroni – montatrice statunitense
Giovanni Peroni – imprenditore, ingegnere e produttore di birra italiano
Giuseppe Peroni – religioso e pittore italiano
Luca Peroni – archivista italiano
Luigi Peroni – ex cestista e dirigente sportivo italiano
Pier Paolo Peroni – disc jockey, produttore discografico e dirigente d'azienda italiano
Renato Peroni – archeologo italiano
Riccardo Peroni – attore e doppiatore italiano
Robert Peroni – scrittore, esploratore e alpinista italiano

Pagine correlate
Peron (disambigua)
Perone (disambigua)